В финском отборочном туре Конкурса песни Евровидение 2010 приняли участие 15 песен. Они были поделены на 3 полуфинала. Финал прошёл 30 января 2010 года.

На Евровидение 2010 Финляндия не прошла в финал. Больше всего (10) баллов в полуфинале дала .

Национальный отбор

1 третьфинал 
1-й третьфинал прошёл 8 января.

2 третьфинал 
2-й третьфинал прошел 15 января.

3 третьфинал 
22 января прошёл 3-й третьфинал.

Финал 
Финал прошёл 30 января.

Примечания 

2010 год в Финляндии
Страны на «Евровидении-2010»